Tsvet (englische Transkription für Zwet) steht für:
 Michail Zwet (1872–1919), Botaniker aus dem Russischen Kaiserreich, der Provisorischen Regierung und der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik
 (2770) Tsvet, Asteroid des inneren Hauptgürtels.